Scaphander är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Scaphander ingår i familjen Cylichnidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Scaphander